Порт-Альфред () — небольшой городок и популярный курорт в Восточной Капской провинции ЮАР. Население составляет немногим менее  человек.

Расположен на восточном морском побережье провинции, в устье реки Кови, примерно на полпути между крупными городами Порт-Элизабет и Ист-Лондон, в 30 км к западу от горного массива Кэннон-Рокс.

Здесь расположена крупнейшая школа ВВС ЮАР № 43.

История 
Город основали в начале 1820-х годов британские колонисты, которых поселил в эту местность лорд Чарльз Сомерсет с целью создать буфер между Капской колонией и аборигенами из народа коса. Изначально здесь располагались два небольших поселения (жители западного берега реки назвали в 1820 году свой посёлок Порт-Кови, а жители восточного берега — Порт-Френсис ()).

Позднее, в 1860 году, когда внук королевы Виктории Альфред, принц Сакс-Кобург-Готский нанёс визит в город, тот был переименован в его честь.

Порт 
В 1839 году Уильям Кок начал блокировать природное устье реки на востоке и превращать в канал выход к морю. К 1841 году был открыт первый рукотворный порт Южной Африки в результате завершения выложенного камнем канала между океаном и рекой Кови. Это позволило высокомачтовым парусным судам проплывать со своим тяжёлым грузом в доки.

Транспорт 
Порт-Альфред расположен там, где сходятся дороги R67 (западнокапская) и R72 (восточнокапская). Первая соединяет Порт-Альфред с национальным шоссе N2 у Грахамстада на севере, а R72 — с тем же шоссе у Колчестера на западе и идёт далее по побережью на восток до Ист-Лондона.

Образование 
Здесь расположен южноафриканский кампус (:en:Stenden South Africa) нидерландского Стенденского университета (:en:Stenden University). Здесь же имеется двуязычная (языки английский и африкаанс) старшая школа, :en:Port Alfred High School.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Port Alfred  town website
 Stenden South Africa
 River Hotels 

Города ЮАР